Schacht-Audorf, une municipalité du Schleswig-Holstein, en Allemagne

Personnages 

 Andrew Schacht (né en 1973), joueur australien de beach-volley ;
 Henry Schacht ;
 Henry B. Schacht ;
 Hermann Schacht (1814-1864), biologiste allemand ;
 Hjalmar Horace Greeley Schacht (1877-1970), ministre de l'économie du Troisième Reich ;
 Joseph Schacht (1902-1969), islamologue germano-britannique ;
 Michael Schacht, auteur de jeux de société ;
 Richard Schacht.

Schachte 

 William Schachte

Voir aussi 

 Schechter
 Shechitah

Homonymie de patronyme